Kilimanjaro (berg), een slapende vulkaan in Tanzania, hoogste berg van Afrika
Kilimanjaro (regio), een regio in Tanzania

Zie ook 
Kilimanjaro International Airport, een luchthaven in Tanzania
Nationaal park Kilimanjaro, een nationaal park op de berg Kilimanjaro in Tanzania